Zuid-Afrikaanse heek (Merluccius capensis)
 Argentijnse heek (Merluccius hubbsi)